T’ongch’ŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 T'ongch'ŏn-ŭp, ort, Kangwŏn-do, 
 T'ongch'ŏn-gun, kommun, Kangwŏn-do, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar